Bremmer ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Bremmer (* 1964), deutscher Neurobiologe und Hochschullehrer
 Henk Bremmer (1904–1996), niederländischer Physiker
 Henricus Petrus Bremmer (1871–1956), niederländischer Maler und Kunsthistoriker
 Ian Bremmer (* 1969), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Jan N. Bremmer (* 1944), niederländischer Althistoriker und Religionswissenschaftler
 Ralf Bremmer (* 1968), deutscher Ringer
 Richard Bremmer (* 1953), britischer Schauspieler
 Tessa Bremmer (* 1983), niederländische Handballspielerin

Siehe auch:
 Bremer
 Bremner